

Пу́стош () — назва низки населених пунктів у Росії. Слово пустошь буквально означає «пустовщина», «місце закинутого жителями поселення», також «пустка», «займанщина», «заїмка». У сучасній мові частіше вживається в значенні «пустище».
 Пустош — присілок, Бабушкінський район, Вологодська область
 Пустош — село, Витегорський район, Вологодська область
 Пустош — село, Котласький район, Архангельська область
 Пустош — село, Ленський район, Архангельська область
 Пустош — село, Тотемський район, Вологодська область
 Пустош — село, Шуйський район, Івановська область

Див. також 
 Крива Пустош
 Крива Пустош (геологічна пам'ятка природи)
 Довга Пустош
 Пустоші

Примітки